Я́куб Гро́мбирж (; род. ) — чешский  и .

Окончил педагогический факультет Оломоуцкого университета. Опубликовал книги стихов «Первая книга Громбиржа» (; 1999), «Осень с запахом меркаптана» (; 2003) и др., множество стихотворений и эссе в различных периодических изданиях Чехии. Выступает также как литературный и кинокритик. В произведениях Громбиржа широко представлена русская тема; ему принадлежат переводы на чешский язык стихотворений Дмитрия Григорьева, Валерия Земских, Михаила Бару, Бориса Кочейшвили, Сергея Бирюкова, Ивана Ахметьева, Ольги Зондберг, Дины Гатиной и других современных русских поэтов.

Примечания 

Чешские поэты
Выпускники Университета Палацкого